Harrisville (Michigan)
 Harrisville (New Hampshire)
 Harrisville (New York)
 Harrisville (Ohio)
 Harrisville (Pennsylvanie)
 
 Harrisville (Utah)
 Harrisville (Virginie-Occidentale)

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis